77 км (платформа, Витебское направление)
 77 км (платформа, Новгородское направление)
 77 км пк9 (платформа Дальневосточной железной дороги)
 77 км (платформа Южно-Уральской железной дороги)
 77 км (Приднепровская железная дорога)